Тајланд се први пут појавио на Олимпијским играма 1952. године. После тога је Тајланд пропустио само једне Летње олимпијске игре и то 1980. године, када се придружио бојкоту игара у Москви које су предводиле САД.

На Зимским олимпијским играма Тајланд је први пут учествовао 2002. године. Тајланд никада није био домаћин олимпијских игара;

Тајландски олимпијци закључно са 2016. годином су освојили укупно 30 медаља и од тога 9 златних. Све медаље су освојене на Летњим олимпијским играма и то у три спорта: дизању тегова, теквондоу и боксу.

Национални олимпијски комитет Тајланда (-{National Olympic Committee of Thailand}-) је основан 1948. и признат од стране МОКа 1950. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Спољашње везе 
 
 

Тајланд на олимпијским играма